Пацил (Pacilus) е име на:

 Когномен на римската фамилия Фурии
 Гай Фурий Пацил Фуз, консул 441, консулски военен трибун 426 пр.н.е.
 Гай Фурий Пацил (консул 412 пр.н.е.), консул 412 пр.н.е.
 Гай Фурий Пацил (консул 251 пр.н.е.), консул 251 пр.н.е.